Kurbaan ist der Name zweier indischer Filme:

 Kurbaan (1991), Regie: Vinay Shukla
 Kurbaan (2009), Regie: Rensil D'Silva